Гуннар Рейсс-Андерсен (; 21 августа 1896, Ларвик Вестфолл — 29 июля 1964, Арендал) — норвежский -лирик, , художник, иллюстратор.

Биография 
С 17 лет матросом на плавал на бриге, шкипером которого был его дядя. В 1916 году поступил на военную службу. Позже учился живописи в Копенгагене и Париж. В течение нескольких лет работал художником и иллюстратором, а также искусствоведом в газете Arbeiderbladet.

В 1921 году дебютировал как поэт со сборником стихов «Год инаугурации».

Во время Второй Мировой войны участвовал в движении сопротивления, чтобы избежать ареста гестапо, вынужден был бежать в Швецию. Получил широкое признание в Норвегии, выступая в качестве одного из видных сторонников сопротивления вместе с Н. Григом и А. Оверландом. Его вклад включал в себя несколько сборников стихов, ориентированных на антифашистское сопротивление, в том числе сборник, написанный в основном в Норвегии под названием Kampdikt fra Norge 1940-43 («Военная поэзия из Норвегии 1940-43»), который был опубликован в Стокгольме в 1943 году, и Norsk røst («Норвежский голос Совесть»), изданный в Стокгольме в 1944 г. Его стихи, написанные во время войны, ранее распространявшиеся нелегально, весной 1945 г. были изданы в Норвегии сборником и пользовались большой популярностью.

Во время своего пребывания в Швеции он познакомился с модернистской шведской поэзией и находился под ее сильным влиянием.

Избранные произведения 
 Indvielsens aar, dikt (1921)
 Kongesønnens bryllup (1926)
 Himmelskrift (1928)
 Lykkens prøve (1931)
 Kampdikt fra Norge (1943)
 Norsk røst (1944)
 Dikt fra krigstiden (1945)
 Prinsen av Isola (1949)
 Usynlige seil (1956)
 År på en strand (1962)

Награды 
 1962 — Орден Святого Олафа
 1941 — премия Gyldendals legat
 1953 — Премия Доблоуга
 1962 — Литературная премия Северного совета (номинирован)

Примечания

Ссылки 
Gunnar Reiss-Andersen

художники-иллюстраторы Норвегии
Члены норвежского Сопротивления
Норвежские поэты
Норвежские писатели